Hyde Park, londoni park
 Amerikai Egyesült Államok
Hyde Park Township (Wabasha megye, Minnesota)
Woodbourne-Hyde Park (Ohio)
Hyde Park (Westmoreland megye, Pennsylvania)
Hyde Park (Berks megye, Pennsylvania)
Hyde Park (Új-Mexikó)
Hyde Park (Utah)
 Hyde Park (város, Vermont)
 Hyde Park (falu, Vermont)
 North Hyde Park (Vermont)